Příjmení Adamson nosí více různých osobností:

 Anders Adamson (* 1957) – švédský cyklista
 Andrew Adamson (* 1966) – novozélandský režisér
 Barry Adamson (* 1958) – anglický hudebník
 Derrick Adamson (* 1958) – jamajský, později americký vytrvalostní běžec
 Donald Adamson (* 1939) – britský historik a překladatel
 Harold Adamson (1906–1973) – americký textař a spisovatel
 Hendrik Adamson (1891–1946) – estonský spisovatel píšící v esperantu
 James Adamson (* 1946) – americký astronaut
 James Nicholas Adamson (* 1969) – americký jachtař
 Joy Adamsonová (1910–1980) – spisovatelka
 Owe Adamson (* 1935) – švédský cyklista
 Robert Adamson – rozcestník
 William Adamson (1863–1936) – britský politik

Související články 
 Adams
 Adam (rozcestník)
 Adamec

Švédská příjmení